Militärischer Nachrichtendienst bezeichnet:

 allgemein einen Militärnachrichtendienst
dem Namen nach:
 Militärische Aufklärung der Nationalen Volksarmee der DDR
 einen der beiden Militärnachrichtendiensten der Schweiz, siehe Schweizer Nachrichtendienste #Militärischer Nachrichtendienst (MND)